Puchar Króla Tajlandii 1974 – siódma edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 10 do 20 grudnia 1974 w Bangkoku. W finale gospodarze ulegli Korei Południowej 1:3, która piąty raz zdobyła mistrzowski tytuł. Był to pierwszy sezon, w którym poza reprezentacjami państw, uczestniczył także klub piłkarski, zaszczyt ten przypadł indonezyjskiemu PSM Makassar.

Uczestnicy 
 
 
  Laos
 
  PSM Makassar (debiutant)

Faza Grupowa

Grupa A 

Mecz w celu wyłonienia zwycięzcy grupy:

Grupa B 

Mecz o drugie miejsce w grupie:

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1974:

Korea Południowa
PIĄTY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1974 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 16 stycznia 2017].

 
1974 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1974 w Azji